Ruy Barbosa peut désigner :

Ruy Barbosa, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Ruy Barbosa, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Ruy Barbosa de Oliveira (1849 — 1923), un juriste et homme politique brésilien municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 La Faculté Ruy Barbosa, une institution privée d'enseignement supérieur de Salvador.